
Molekulska formula -{C19H26N4O2}- se može odnositi na:

 BIMU-8
 Sakrononska kiselina